Зелёная земля может означать:

 Зелёная земля — светло-зелёный минерал.
 Зелёная земля — натуральный пигмент зелёного цвета.
 Зелёная земля (Kawthoolei) — часть штата Карен азиатского государства Мьянма.